Departamento Santa Bárbara ist der Name folgender politisch-territorialer Einheiten:

 Departamento Santa Bárbara (Argentinien), Verwaltungseinheit in Argentinien
 Departamento Santa Bárbara (Honduras), Verwaltungseinheit in Honduras